

Urodzili się 
 Kimmei, pierwszy historyczny cesarz Japonii (zm. 571)

509